Гео́ргий  Ва́сильевич Ивано́в:
 Иванов, Георгий Васильевич (1901—2001) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Иванов, Георгий Васильевич (1920—1984) — специалист по законодательству в сфере колхозной собственности.